Berlioux est un nom de famille attesté en France, bien représenté dans le département de l'Isère.

 Daniel Berlioux, acteur français
 Étienne-Félix Berlioux, né en 1828 au Bourg-d'Oisans et mort en 1910 à Lyon, était un géographe français.
 Suzanne Berlioux est une entraîneuse de natation française (1898-1984).
 Monique Berlioux, née en 1923 à Metz, est une ancienne championne de natation de la fin des années 1940.
 Yves Berlioux, né en 1957, est un coureur cycliste français.

Autres :
 Piscine Suzanne-Berlioux, située au 10, place de la Rotonde dans le Forum des Halles, quartier des Halles,  de Paris.

Liens externes, notes et références